Adrián Castro Sánchez, más conocido como Adrián Castro, es un jugador de fútbol sala español que juega de Ala-pívot en Tenerife Iberia Toscal. En la temporada 2015-16 obtuvo el galardón de máximo goleador del grupo 6A de Segunda División B con el Gomera F. S.

Clubes

Palmarés

Individual 

 Máximo goleador de Segunda División B (2015-16) con 40 goles.

 Tercer máximo goleador de Segunda División (2016-17) con 21 goles.

Equipo 

 Campeón Segunda División B (2015-16).

Referencias 

Jugadores de fútbol sala de España
Jugadores del Tenerife Iberia Toscal
Nacidos en Santa Cruz de Tenerife